Паласуэлос () — испанская фамилия и топоним.

Известные носители 
 Паласуэлос, Диего Порталес (1793—1837) — чилийский политик, коммерсант и министр внутренних дел.
 Паласуэлос, Роберто (род. 1967) — известный мексиканский актёр, носящий прозвище «чёрный бриллиант».
 Паласуэлос Рамос, Сесар Артуро (род. 1983) — мексиканский футбольный арбитр.

Топонимы 
 Паласуэлос-де-Муньо — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Бургос.
 Паласуэлос-де-Эресма — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Сеговия.
 Паласуэлос-де-ла-Сьерра — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Бургос.